A 2020-as Vuelta ciclista a España lesz a háromhetes spanyol kerékpáros körverseny 75. kiírása. A versenyt október 20. és november 8. között rendezik, címvédője a szlovén Primož Roglič volt, aki sikeresen megvédte a címét.

Részt vevő csapatok

World Tour csapatok

  AG2R La Mondiale
  Astana
  Bahrain–McLaren
  Bora–Hansgrohe
  CCC Team
  Cofidis
  Deceuninck–Quick-Step

  EF Pro Cycling
  Groupama–FDJ
  Israel Start-Up Nation
  Lotto Soudal
  Mitchelton–Scott
  Movistar Team

  NTT Pro Cycling
  Team Jumbo–Visma
  Team Ineos
  Team Sunweb
  Trek–Segafredo
  UAE Team Emirates

Pro-kontinentális csapatok

  Burgos BH

  Caja Rural–Seguros RGA

  Total Direct Énergie

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

Október 22-én a szervezők bejelentették, hogy a francia járványügyi rendelkezések szigorítása miatt a hatóságok visszavonták a verseny engedélyét a franciaországi útvonalra. Ezért kimaradt a tourmalet-i befutó. A célt Aramón Formigalba helyezték át. Így a szakasz tíz kilométerrel hosszabb lett.

7. szakasz

8. szakasz

9. szakasz

10. szakasz

11. szakasz

12. szakasz

13. szakasz

14. szakasz

15. szakasz

16. szakasz

17. szakasz

18. szakasz

Összegzés

Végeredmény

Jegyzetek

További információk

Vuelta
Vuelta a España